Вячесла́в Семёнов:
 
 Семёнов, Вячеслав Константинович (род. 1948) — советский и российский гитарист, композитор, музыкальный педагог.